Ривер Роад има више значења:
 Ривер Роад (Вашингтон)
 Ривер Роад (Северна Каролина)